Натуральне число 1153
 1153 рік до нашої ери
 1153 рік нашої ери